Референдум в Лихтенштейне по новому закону об оружии проходил 12 марта 1950 года. Закон о владении оружием, включая обязательные лицензии на отдельные виды оружия, был одобрен Ландтагом, но отклонён на референдуме 72,3 % голосов.

Контекст 
Это был факультативный референдум гражданского происхождения в соответствии со Статьёй № 66 Конституции о референдумах. Он стал первым после повышения минимального порога зарегистрированных подписей с 400 до 600 для неконституционного референдума.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1950 года
Референдумы в Лихтенштейне
1950 год в Лихтенштейне
Март 1950 года